Mezzara est un nom propre italien rare qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Angélique Mezzara (1793-1868), peintre française ;
 Joseph Mezzara (1820-1901), sculpteur franco-américain ; 
 Mohamed Mezzara (1937-), joueur de football algérien et français ;
 Pierre Mezzara (1825-1883), sculpteur américain ; 
 Paul Mezzara, artiste peintre, artiste décorateur, mécène, écrivain, industriel du textile et créateur de dentelles français.

Architecture 
 Hôtel Mezzara, hôtel particulier dans le  de Paris ;

Patronyme italien